Deux régiments de cavalerie du Royaume de France ont reçu la dénomination « régiment du Bordage » :
 Le régiment de Bordage cavalerie (1674-1688) ;
 Le régiment de Bordage cavalerie (1693-1704)

Homonymie d'unités militaires